V. K. Choudhry est un astrologue védique qui s'est fait connaître par son approche quant à l'interprétation du thème astrologique qu'il a dénommée Systems' Approach. Elle est aussi connue sous le nom de SA dans la littérature astrologique moderne. Cette approche a été largement employée en astrologie mondiale pour dresser et rectifier les thèmes d'états tels que celui des États-Unis.

Publications 
  V. K. Choudhry & K. Rajesh Chaudhary: Systems´ Approach for Interpreting Horoscopes,  révisée, 2006, Sagar Publications, New Delhi, .
  V. K. Choudhry & David Hawthorne, 1999, Astrology for Life, 1999, SunStar Publications, Fairfield (États-Unis).

Bibliographie 
  Denis Labouré, Astrologie Hindoue, 1999, Guy Tredaniel Editeur, Paris.
  Richard Houck, Hindu Astrology Lessons, 1997, Groundswell Press, Gaithersburg (États-Unis). 

Astrologue indien